Dolce, signifiant Doux et Douce en italien, voire douceur en cuisine, peut désigner aussi :

Famille patricienne de Venise
La famille Dolce entra dans la noblesse de Venise à la suite du paiement de la taxe ad-hoc en 1675. Elle aurait déjà possédé la qualité de noblesse auparavant, mais aurait été exclue de celle-ci en 1297 à la clôture du Maggior Consiglio. On trouve cependant en 1348 le nommé Filipo Dolce parmi les nobles vénitiens.  

Ses armes sont un écu coupé d'azur et d'or avec un animal semblable au renard mais plus petit appelé Dolce de l'un en l'autre. La peau de cet animal sert aux fourrures.

Titre
 Dolce, un album de Ami Suzuki
 Dolce & Gabbana, une maison de design et de mode italienne.

Patronyme

 Ignazio Dolce (1933-), acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Joe Dolce, musicien et compositeur ;
 Ludovico Dolce (1508-1566), littérateur vénitien.

Topomyne 
 Dolce, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň, en République tchèque.

Télécommunications
  est une plateforme roumaine de télévision par satellite.

Sources 
 G. Bettinelli, Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, Venezia, 1780.
 Casimir Freschot, Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Utrecht, éd. Guillaume Van Poolsum, 1709.
 Francesco Schröder, Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Venise, typografia Alvisopoli, 1830.
 Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise